Семён Белиц-Гейман:
 Белиц-Гейман, Семён Викторович (род. 1945) — советский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный журналист.
 Белиц-Гейман, Семён Павлович (1921—2000) — советский теннисист, мастер спорта СССР (1943), Заслуженный тренер СССР.